Кеннет Перес Даль Йенсен (; родился 29 августа 1974 года в Копенгагене) — датский футболист, завершивший игровую карьеру, выступал на позиции нападающего. Первый матч за национальную сборную Дании сыграл в ноябре 2003 года, с тех пор сыграл за сборную 24 матчей, в которых забил 2 гола. Участник Чемпионата Европы 2004 года.

Тренерская карьера 
В июле 2012 года Кеннет начал тренерскую карьеру в юношеской команде «Аякса», став помощником Фреда Грима.

Достижения 
 Чемпион Нидерландов: 2009/10
 Обладатель Кубка Дании: 1997
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2006

Личная жизнь 
Мать Кеннета — уроженка испанского города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Футбольного союза Дании
 Профиль на сайте чемпионата Нидерландов
 Статистка на сайте «Voetbal International»

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК АБ Гладсаксе
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК МВВ
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Твенте»